Мошна може да се отнася за:

 Мошна – връх в Полша
 Мошна – село в Полша, Люблинско войводство, Люблински окръг, община Ястков
 Мошна – село в Полша, Ополско войводство, Крапковишки окръг, община Стшелечки